CWT, sigle composé des trois lettres C, W et T, peut faire référence à :
 Carlson Wagonlit Travel.

CWT est un code qui peut signifier :
 , en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, selon la liste des codes AITA des aéroports ;
 Constant weight apnea (apnée en poids constant avec mono-palme), l'une des disciplines de la plongée en apnée en compétition.
 CBOR Web Token

cwt est une abréviation qui peut signifier :
 , l'unité de mesure du système impérial anglais, valant 112 livres et donc 50.8 kg.

Code